

Geografia
Perù
 San Román – provincia della regione di Puno
Spagna
 San Román de Cameros – comune de La Rioja
 San Román de Hornija – comune della provincia di Valladolid
 San Román de la Cuba – comune della provincia di Palencia
 San Román de los Montes – comune della provincia di Toledo

Persone
 José San Román – calciatore argentino
 Miguel San Román – calciatore spagnolo